Санни Маккей (, ) — австралийская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XRCO Award.

Биография 
Родилась 6 мая 1969 года в Австралии. Дебютировала в порноиндустрии в 1990 году, в возрасте около 21 года.

Снималась для таких студий, как Arrow Productions, Caballero Home Video, Evil Angel, VCA, Vivid Entertainment, Western Visuals и других.

В 1990 году снялась в сцене группового секса в Buttman's Ultimate Workout студии Evil Angel, и вместе с Александрой Куинн и Рокко Сиффреди в следующем году получила AVN Awards и XRCO Award в категориях «Лучшая сцена группового секса — видео» и «секс-сцена года». Сцена была вырезана из последующих переизданий фильма, так как выяснилось, что на момент съёмок Александре Куинн не было 21 года.

Ушла из индустрии в 1994 году, снявшись в 112 фильмах.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Австралии